Вильянуэва-де-Камерос ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Камерос. Занимает площадь 18,44 км². Население — 105 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 41 км.

Население

Примечания

Ссылки
 www.villanuevadecameros.com 

Муниципалитеты Риохи
Населённые пункты Риохи